Aleksandr Stefanovič (1944-2021) – regista e produttore cinematografico russo
 Dejan Stefanović (1974) – ex calciatore serbo, di ruolo difensore
 Dejana Stefanović (1997) – calciatrice serba
 Igor Stefanović (1987) – calciatore serbo
 Lazar Stefanović (2002) – cestista serbo
 Ljubiša Stefanović (1910-1978) – calciatore e allenatore di calcio jugoslavo
 Milenko Stefanović (1930) – clarinettista serbo
 Miodrag Stefanović (1922-1998) – cestista, allenatore di pallacanestro e arbitro di pallacanestro jugoslavo
 Nebojša Stefanović (1976) – politico serbo
 Nenad Stefanović (1985) – ex cestista serbo
 Stefan Stefanović (1991) – calciatore serbo
 Strahinja Stefanović (1998) – canoista serbo
 Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864) – linguista, scrittore ed etnologo serbo
 Zoran Stefanović (1969) – drammaturgo, scrittore, sceneggiatore e fumettista serbo

Pagine correlate
 Stevanović